Piastrina: un elemento corpuscolato del sangue.
 Piastrina (armi): o clip, lamierino sagomato che trattiene un pacchetto di cartucce, utilizzato l'alimentazione di fucili a ripetizione manuale
 Piastrina identificativa: piccolo badge metallico usato in ambito militare.
 Piastrina di assicurazione: in arrampicata e alpinismo altro nome del gi-gi